Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 30 Июня и 1 Июля.

Призёры

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Результаты

Предварительные забеги

Полуфинал

Финал

Ссылки

Результаты 1 Раунда
Результаты Полуфинала
Результаты Финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012
Бег с барьерами на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике